Ženská dvouhra Nature Valley International 2019 probíhala ve druhé polovině června 2019. Do singlové soutěže eastbournského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo padesát šest hráček. Turnaj se tak tradičně stal nejobsazenější událostí sezóny v kategorii Premier 700. Obhájkyní titulu byla dánská tenistka Caroline Wozniacká, kterou ve třetím kole, představujícím reprízu finále z roku 2018, vyřadila Běloruska Aryna Sabalenková.

Vítězkou se stala třetí hráčka žebříčku Karolína Plíšková z Česka, jež ve finále za 1.10 hodiny zdolala německou světovou pětku Angelique Kerberovou po dvousetovém průběhu 6–1 a 6–4. V celém turnaji neztratila set a soupeřky na ni urály jen devatenáct gamů. V probíhající sezóně si po triumfech v Brisbane a Římě připsala třetí turnajové vítězství, které představovalo čtrnáctý singlový titul na okruhu WTA Tour a třetí z trávy. Na Eastbourne International zvítězila již v roce 2017.

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených hráček obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Nature Valley International 2019